

Geografia 
 Dulac – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, situato nello stato della Louisiana

Persone 
 Charles-Marie Dulac (1866-1898) – pittore e litografo francese
 Christine Dulac (1952) – cestista francese
 Edmund Dulac (1882-1953) – disegnatore e illustratore francese naturalizzato inglese
 François Imbeau-Dulac (1990) – tuffatore canadese
 Germaine Dulac (1882-1942) – regista francese
 Jacqueline Dulac (1934) – cantante francese
 Joseph Dulac (1706-1757) – ufficiale di artiglieria e scrittore italiano
 Joseph Dulac (1827-1897) – botanico, archeologo e teologo francese